«Осколки неба, или Подлинная история „The Beatles“» — книга, написанная Юлием Буркиным и Константином Фадеевым. Издана в 1997 году.

Сюжет 
В книге рассказывается о периоде жизни битлов от 1948 года (восьмилетие Джона Леннона) до 8 декабря 1980 года (убийство Джона Леннона). Очень подробно описана жизнь битлов.

Книга разбита на две части: «Пророчество тёти Мими» (Хроника блистательного взлёта) и «В муравейнике» (Хроника блистательного падения). В первой части говорится о событиях в жизни битлов до 1963 года, до выступления в Театре Принца Уэльского. С этого выступления начинается вторая часть и продолжается вплоть до 1980 года.

Интересно, что в первой части после своего появления выражаются чувства Пола. Примером тому может служить цитата из 22-й главы первой части:
В воздухе отчётливо пахло мистикой. У Пола холодело на сердце, когда он задумывался над этим.

В некоторых местах второй книги также выражаются мысли Пола. Когда они разбежались, рассказ ведётся «от лица Пола», так как он узнавал из газет события в жизни остальных битлов.

Также иногда выражаются чувства Джона.

Отрывок из книги 
«В муравейнике». 11 глава. Отрывок.
Эпштейн был возбуждён как никогда. Расхаживая из угла в угол кабинета, он говорил, срываясь иногда на фальцет:
— Я так боялся! Я ужасно боялся, Пол! Только тебе я могу открыться, Джон меня засмеёт, а Джорджу и Ринго просто ни до чего нет дела!.. Ты в группе — единственный здравомыслящий человек!
(Пол скромно промолчал.)
— Понимаешь, я думал, я больше не нужен. Я решил, что отказ от концертов приведёт к быстрому и неминуемому краху. Но успех «Сержанта» показал, что это совсем не так! — Брайан схватил со стола пластинку и потряс ею у Пола перед носом.

См. также 
 Юлий Буркин
 The Beatles
 Джон Леннон
 Пол Маккартни
 Джордж Харрисон
 Ринго Старр
 Джордж Мартин
 Брайан Эпстайн

Ссылки 
 Осколки неба, или Подлинная история «Битлз»  — полный текст книги на официальном сайте Юлия Буркина

The Beatles